Ле-Ме:

 Ле-Ме — коммуна во Франции, департамент Альпы Верхнего Прованса.
 Ле-Ме — коммуна во Франции, департамент Альпы Верхнего Кот-д’Ор.
 Ле-Ме — коммуна во Франции, департамент Сарта.
 Ле-Ме — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Альпы Верхнего Прованса